Балваньош — курорт в Румунії.
 Балваньош — село в Угорщні.